Tadeusz Żuliński (1839-1885) – lekarz, powstaniec styczniowy
 por. Tadeusz Józef Żuliński (1889–1915) – lekarz, członek PPS, legionista, żołnierz, pierwszy komendant Polskiej Organizacji Wojskowej (POW)
 Tadeusz Kazimierz Żuliński (1910–1967) – lekarz weterynarii, specjalista anatomii patologicznej zwierząt